Adjektivum lešanský se může vztahovat k:

 Lešany (více obcí v ČR)
 Le-šan, město v ČLR

Související články 
 Lešanský Buddha
 Lešanské muzeum
 Lešanské jesličky
 Lešanský potok

Podobné názvy 
 Lošany (lošanský)
 Lišany (lišanský)